Karl Lustig-Prean von Preanfeld und Fella ist der Name folgender Personen:

* Karl Lustig-Prean von Preanfeld und Fella (General) (1858–1924), österreichischer Generalmajor 
 Karl Lustig-Prean von Preanfeld und Fella (Intendant) (auch Karl Lustig; 1892–1965), österreichischer Theaterdirektor und -intendant